Атабе́кова — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Атабекова, Анаида Иосифовна (1903—1991) — советский биолог, ботаник, анатом и цитолог растений, доктор биологических наук, профессор.
 Атабекова, Анастасия Анатольевна (род. 1966) — российский лингвист, переводчик, доктор филологических наук, профессор РУДН.
 Атабекова, Антонина Степановна (1923—2014) — советский, российский журналист, публицист.
 Атабекова, Олмосхан (1922—1987) — советский работник сельского хозяйства, хлопкороб; Герой Социалистического Труда.
 Атабекова, Орынкуль — звеньевая Джамбулского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Джамбулская область, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Атабекян
 Атабекяны

 Примечания